Molekulska formula -{C13H15NO2}- se može odnositi na:

 Glutetimid
 Metilendioksipropargilamfetamin